Nones – denominazione in lingua originale del dialetto noneso
 Franco Nones – fondista italiano
 Walter Nones – alpinista italiano
 Walter Nones – circense italiano